Indywidualne mistrzostwa Europy w ice speedwayu (ang.  Individual Ice Speedway European Championship) – rozgrywki w wyścigach na lodzie, organizowane corocznie od 1999 r. przez FIM Europe.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników

Według państw

Uwagi

Przypisy